Feröer
 Nes, település Eysturoyon (Feröer).
 Nes, település Suðuroy (Feröer).
 Nes község, község Feröeren.

 Hollandia
 Nes, a holland Ameland szigeten található  egyik falu
 Nes, a holland Dongeradeel község egyik falva

 Norvégia
 Nes, község Norvégiában, Akershus megyében
 Nes, község Norvégiában, Buskerud megyében
 Nes, megszűnt község Norvégiában, Hedmark megyében
 Nes, megszűnt község Norvégiában, Sør-Trøndelag megyében
 Nes, megszűnt község Norvégiában, Vest-Agder megyében

Egyéb
 Nintendo Entertainment System, korai Nintendo játékkonzol.
 Nes (halnem), a Nes longus monotipikus neme.